Бонелли () — итальянская фамилия.

 Бонелли, Аурелио (; около 1569 — после 1620) — итальянский музыкант (органист), композитор и художник.
 Бонелли, Франко Андреа (1784—1830) — итальянский энтомолог, орнитолог, коллекционер, профессор.
 Бонелли, Чезаре (; 1821–1904) — итальянский генерал; военный министр в кабинете Бенедетто Кайроли.

Примечания